Зона 4 — одна из девяти зон (городских районов) Милана.

Внутреннее деление 
Зона включает в себя следующие кварталы: Acquabella, Calvairate, Castagnedo, Cavriano, Forlanini, Gamboloita, La Trecca, Monluè, Morsenchio, Nosedo, Omero, Ponte Lambro, Porta Vittoria, Porta Romana, Rogoredo, San Luigi, Santa Giulia, Taliedo и Triulzo Superiore.

Достопримечательности

Парки 
 Парк Форланини
 Парк Монлюэ
 Парк Витторио Форментато
 Парк Эмилио Алессандрини
 Парк Джино Кассини
 Парк Гвидо Галли.

Транспорт 
Станции Миланского метро:
 Линия M3: Brenta, Corvetto, Lodi TIBB, Porto di Mare, Rogoredo FS и San Donato.

Железнодорожные станции:
 Porta Romana, Porta Vittoria и Rogoredo.

См. также 
 Административное деление Милана

Примечания

Ссылки 
 Муниципальный сайт 

Районы Милана